Okręty US Navy o nazwie USS "Shad", pochodzącej od miasta Pittsburgh:
Pierwszy "Shad" (SP-551) był motorówką, która była wykorzystywana do patrolowania bostońskiego portu podczas i po I wojnie światowej.
 Drugi "Shad" (SS-235) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1942-1947.
Shad